Die Abkürzung ITSR steht für:
 Institut für Theorie des Staates und des Rechts, ein Akademieinstitut in der DDR
 Independent Transport Safety Regulator, Verkehrsaufsichtsbehörde im Australischen Bundesstaat New South Wales

Abkürzung